De Canon EOS 7D is een digitale 18,0 megapixel-spiegelreflexcamera gemaakt door Canon. De camera werd geïntroduceerd op 1 september 2009.

Kenmerken 
 Maximale effectieve resolutie 17,9 megapixel met een APS-C-CMOS-sensor.
 Twee DIGIC IV-beeldprocessors.
 1080p hd-videofunctie (24p, 25p en 30p).
 720p hd-videofunctie (50p en 60p).
 480p 'enhanced-definition'-videofunctie (50p en 60p).
 3 inch-lcd-scherm met een resolutie van 640 × 480 pixels.
 19 punten metend autofocussysteem.
 63 zones-kleurgevoeligheidmeetsysteem.
 Magnesiumbody.

7D